Xkólnoie - Школьное  - és un municipi del territori de Krasnodar, a Rússia. És a la riba del riu Psenafa, a 15 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar. Pertanyen a aquest poble els pobles de Novoalekséievskoie i de Leóntievskoie i els khútors de Mali Dukmassov, Sredni Dukmassov, Verbin, Amóssov, Mali Brodovoi, Arkhípovskoie, Bolxoi Brodovoi, Potin, Txernígovski, Berejnoi, Lantratov, Kapustin, Privolni i Novossiólovski.

Pobles i kúthors 
 Arkhípovskoie - Архиповское . És a la riba esquerra del riu Psenafa, a 27 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar. Pertany al poble de Xkólnoie.
 Amóssov - Амосов . Es troba a la riba dreta del riu Psenafa, tributari per l'esquerra del Labà, afluent del riu Kuban, a 27 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar. Pertany al poble de Xkólnoie.
 Berejnoi - Бережной . És a la riba dreta del riu Psenafa, a 18 km al nord de Belorétxensk i a 71 km a l'est de Krasnodar.
 Bolxoi Brodovoi -Большой Бродовой . És a la riba dreta del riu Psenafa, a 22 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.
 Kapustin''' - Капустин . Es troba a la riba dreta del Psenafa, tributari per l'esquerra del Labà, un afluent del riu Kuban. És a 16 km al nord de Belorétxensk i a 73 km a l'est de Krasnodar.
 Lantratov - Лантратов . És a la riba dreta del riu Psenafa, a 16 km al nord de Belorétxensk i a 73 km a l'est de Krasnodar.
 Leóntievskoie - Леонтьевское . Es troba a la riba dreta del riu Psenafa, tributari per l'esquerra del Labà, afluent del riu Kuban, a 16 km al nord-oest de Belorétxensk i a 61 km a l'est de Krasnodar.
 Mali Brodovoi - Малый Бродовой . És a la riba dreta del riu Psenafa, a 25 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.
 Mali Dukmassov - Малый Дукмасов . Es troba a la riba dreta del Psenafa, tributari per l'esquerra del Labà, afluent del riu Kuban. És a 20 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.
 Novoalekséievskoie - Новоалексеевское . És a la riba esquerra del riu Psenafa, a 20 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.
 Novossiólovski - Новосёловский . Es troba a la riba dreta del riu Bélaia, un afluent del Kuban, a 12 km al nord-oest de Belorétxensk i a 64 km a l'est de Krasnodar.
 Potin - Потин . Es troba a la riba esquerra del riu Psenafa, tributari per l'esquerra del Labà, un afluent del riu Kuban. És a 22 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.
 Privolni - Привольный . Es troba al límit amb la República d'Adiguèsia, a la vora dreta del Psenafa, tributari per l'esquerra del Labà, afluent del riu Kuban. És a 13 km al nord-oest de Belorétxensk i a 64 km a l'est de Krasnodar.
 Sredni Dukmassov - Средний Дукмасов  - és un khútor del territori de Krasnodar, a Rússia. Es troba a la riba dreta del riu Psenafa, a 21 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.
 Txernígovski' - Черниговский . Es troba a la riba dreta del riu Psenafa, a 18 km al nord de Belorétxensk i a 70 km a l'est de Krasnodar.
 Verbin'' - Вербин . Es troba a la riba dreta del riu Psenafa, a 27 km al nord de Belorétxensk i a 67 km a l'est de Krasnodar.

Pobles del territori de Krasnodar